Пыкарваамкай  — топоним (тип: потамоним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Пыкарваамкай — река, правый приток р. Жгучая, координаты 65°50' с. ш. 179°50' в. д., код ГКГН 156858.
 Пыкарваамкай — река, левый приток р. Кувет, координаты 69°10' с. ш. 175°46' в. д., код ГКГН 157294.

См. также 
 Пыкарваам